James Goodrich ist der Name folgender Personen:

* James Goodrich (Admiral) (1851–1925), britischer Marineoffizier
 James F. Goodrich (1913–2012), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 James P. Goodrich (1864–1940), US-amerikanischer Politiker
 James T. Goodrich (1946–2020), US-amerikanischer Gehirnchirurg